Het tennistoernooi US Open werd in 1988 bij de mannen voor de 108e keer gehouden. De als tweede geplaatste Zweed Mats Wilander won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als eerste geplaatste Tsjechoslowaak Ivan Lendl met 6-4, 4-6, 6-3, 5-7, 6-4 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste acht

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1988